Höggadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Höggadden (vid Ådön, Nagu), Åboland, 
 Höggadden (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Höggadden (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Höggadden (vid Björkö, Korpo), Åboland,

Se även
Gadden

Robotskapade Finlandförgreningar